Pervuhin [pervúhin] je priimek več osebnosti ():

 Konstantin Konstantinovič Pervuhin (1863—1915), ruski slikar
 Konstantin Sergejevič Pervuhin (1885—1968), ruski slikar
 Mihail Georgijevič Pervuhin (1904—1978), sovjetski general in državnik
 Mihail Konstantinovič Pervuhin (1870—1928), ruski pisatelj in novinar
 Vasilij Pervuhin (*1956), ruski hokejist